Portugiesisch steht für:

 das Land Portugal betreffend
 das Volk der Portugiesen
 die portugiesische Sprache
 portugiesische Küche

Siehe auch: